Into the  Unknown ist die Bezeichnung für:

 Into the Unknown (Album), ein Album der Band Bad Religion von 1983
 Into the Unknown (Lied), ein Filmsong aus dem Disneyfilm Die Eiskönigin II von 2019
 Into the Unknown (Kurzfilm), ein Kurzfilm von Nathaniel Kahn aus dem Jahr 2016